parówka – rodzaj wędliny
 parówka – zabieg kosmetyczny
 „parówka” – tramwaj Konstal 13N